Quilty est le nom d'une famille irlandaise qui s'est répandue dans le monde anglophone.

Origine et histoire 
Le nom "Quilty" est une forme anglicisée de l'ancien nom gaélique de "Caoilte" (prononcé : Kweelteh). Un guerrier celtique mythique (vers le IIIe siècle après J.-C.) portait le nom de Caílte mac Rónáin, il était membre des Fianna et neveu de Fionn Mac Cumhaill. Selon la légende, il a vécu assez longtemps pour être baptisé par St. Patrick (vers 389-461). Le livre "If You're A Wee Bit Irish: a chart of old Irish families collected from folk tradition" (" Si vous êtes un peu irlandais : un tableau des vieilles familles irlandaises recueillies à partir de la tradition folklorique ") de William Durning (1978) raconte une ascendance présumée de Caoilte jusqu'à Adam. James Joyce (1882–1941) au chapitre douze de son chef-d'œuvre, Ulysse, (1922) cite "La tribu de Caolte" comme l'une des douze tribus d'Irlande dans un récit biblique parallèle aux douze tribus d'Israël. 

Quilty est également une petite ville du comté de Clare en Irlande, bien que ce Quilty soit une anglicisation d'un mot irlandais différent "coillte" signifiant "bois". Le nom est considéré comme un sept du Dál gCais dynastique du Royaume de Thomond, et a pour devise "Lámh Ládir an Nachtar" signifiant "la main forte en haut".

Il existe différentes orthographes du nom : Caoilte, Caolte et Cuallta en gaélique, et Kielty, Kealty, Keelty, Keilty, Kelty, Kilty et Quilty (avec ou sans O' ou Mc ou Mac ) en anglais. Les variantes les plus courantes sont Kielty et Quilty. Le nom est peut-être une dérivation de  caol  signifiant mince.

En 1850, il y avait plus de  portant le nom de "Quilty" en Irlande, plus de la moitié d'entre elles dans le comté de Limerick. En 2005, il y avait environ  portant le nom de "Quilty" rien qu'aux États-Unis, près de la moitié dans le nord-est, avec les concentrations les plus élevées dans les États du Massachusetts, de New York, de Floride, de l'Illinois et de Californie.

Personnalités portant ce nom 
 Andrew Quilty, photographe australien, cousin de Ben ;
Ben Quilty (né en 1973), peintre australien ;
Johnny Quilty (1921–1969), hockeyeur sur glace canadien ;
Michelle Quilty (1990–), joueuse de camogie irlandaise ;
Sean Quilty (1966–2022), coureur olympique australien de marathon ;
Sylvester "Silver" Quilty (1891–1976), footballeur canadien ;
Tom Quilty (1887–1979), propriétaire australien d'une station, philanthrope et poète ;
Tim Quilty, politicien australien.

Personnages de fiction portant le nom de Quilty 

 Bridie Quilty, personnage du film I See a Dark Stranger (1941), joué par Deborah Kerr
 Clare Quilty, personnage de fiction de la nouvelle de 1955 Lolita de Vladimir Nabokov.

Autres usages du nom Quilty 
Localités
Quilty (comté de Clare), un village sur la côte ouest de l'Irlande ;
Quilty Nunataks, un lieu de l'Antarctique nommé d'après le géologiste Patrick Quilty.
Musique
Quilty un groupe de folk irlandais nommé d'après le village du comté de Clare, producteur de l'album "Music of Ireland" through Arfolk/Escalibur en 1979 ;
Clare Quilty groupe de rock de Virginia, USA, nommé d'après Lolita.
Fiction
 Les Quilties sont une race imaginée dans la nouvelle The Gnome King of Oz de Ruth Plumly Thompson
Medias
Quilty magazine américain publié par F+W entre 2011 et 2018.

Références

Liens externes 
  Quilty Family Genealogy Forum
  Kielty Clan Association Website